

Personnalités 
 Chung Yong-hwan (1960-2015), footballeur international sud-coréen
 Chung Myung-whun : pianiste et chef d'orchestre coréen
 Park Chung-hee : militaire et homme d'État sud-coréen
 Jamie Chung : actrice et mannequin américaine d'origine sud-coréenne
 Fan Chung : mathématicienne américaine
 Alexa Chung : animatrice de télévision et mannequin britannique
 Peter Chung : réalisateur de films d'animation sud coréen
 Gillian Chung : actrice et chanteuse hongkongaise
 Connie Chung :  journaliste et présentatrice de télévision
 Chung Chung-hoon : directeur de la photographie coréen
 Lee Chung-yong : joueur de football sud-coréen
 Chung Hae-won : joueur de football international sud-coréen
 Chung Jung-yeon : judokate sud-coréenne
 Arthur Chung : homme politique guyanais
 Chung Ju-yung : entrepreneur sud-coréen
 Chung Kyung-wha : violoniste sud-coréenne
 Ook Chung : écrivain
 Lee Isaac Chung (1978-), réalisateur américain ;  
 Natalie Chung : présentatrice de journaux télévisés
 Chim Pui Chung : membre du Conseil Législatif de Hong Kong
 Patrick Chung : joueur jamaïcain de football américain
 Young Sup Chung : scientifique et professeur québécois
 Chung Un-chan : économiste et homme politique sud-coréen
 Chung Ho-sung : poète sud-coréen
 Chung Hong-won : homme politique sud-coréen, Premier ministre de la République de Corée
 Chung Il-kwon : commandant des troupes sud-coréennes pendant la guerre de Corée puis premier ministre et ministre des affaires étrangères de la Corée du Sud.
 Chung Dong-young : homme politique sud-coréen
 Chung Kyung-ho : footballeur sud-coréen
 Chung So-young : joueuse de badminton sud-coréenne 
 Kim Tai Chung : acteur sud-coréen
 Kim Chung-tae : archer sud-coréen
 Chung Ki-young : boxeur sud-coréen
 Chung Kook-chin : footballeur sud-coréen
 Chung Jae-hun : archer sud-coréen
 John Baptist Wu Cheng-Chung : cardinal chinois
 Chung Shin-Cho : boxeur sud-coréen
 Choe Chung-won : président sud-coréen de la Fédération mondiale de taekwondo (WTF)
 Chung Li-ho : écrivain  taïwanais
 Park Chung-hee :  handballeuse sud-coréenne
 Yu Chung-han : bureaucrate chinois
 Wallace Chung (1974-), acteur, chanteur et danseur hongkongais ;
 Wu Chih-Chung : politologue taïwanais
 Jung Jae-sung : joueur de badminton sud-coréen
 Yang Zhongjian : paléontologue chinois
 Chung Kyung-ho : ancien joueur sud-coréen de basket-ball
Cecilia Chung : militante pour les droits des personnes trans aux États-Unis
 Linda Chung : actrice et chanteuse sino-canadienne

Musique 
 Wang Chung : groupe britannique

Géographie 
 Tung Chung : ville nouvelle située sur la côte nord-ouest de l'île de Lantau à proximité de l'aéroport international de Hong Kong
 Fort de Tung Chung : ancien fort sur l'île de Lantau à Hong Kong
 Ligne Tung Chung (MTR) :  ligne du métro de Hong Kong

Audiovisuel 
 L'Impératrice Chung : film d'animation nord-coréen, sud-coréen et américain
 Chung Kuo, la Chine : film documentaire italien

Sport 
 Tai Chung FC : club de football de Hong Kong

Homonymie de patronyme